Vyala steht für:

 die englische Bezeichnung des russischen Flusses Wjala (Вяла)
 ein südasiatisches Fabelwesen, siehe unter Yali (Mythologie)